Toto je seznam měst v Jordánsku.

(SO = sčítání obyvatelstva)

Externí odkazy 
 

Jordánsko
 
města